

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Żurawice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kobierzyce 
 Żurawice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Boniewo

Zobacz też 
 Ruda Żurawiecka
 Żuraw, Żurawia, Żurawica, Żurawiczki, Żurawie
 Żurawiec, Żurawieniec
 Żurawin, Żurawiniec, Żurawka, Żurawniki